Сольс-Монкле́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Входит в состав кантона Новьон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08402.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к северо-востоку от Парижа, в 70 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 27 км к юго-западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 646 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 380 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 272 были экономически активными, 108 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 67,4 %). Из 272 активных работали 252 человека (143 мужчины и 109 женщин), безработных было 20 (10 мужчин и 10 женщин). Среди 108 неактивных 22 человека были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 54 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Мари (XIII век). Исторический памятник с 1984 года

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны